Thecideida är en ordning av armfotingar. Thecideida ingår i fylumet armfotingar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar ordningen Thecideida 16 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Armfotingar
Thecideida